Новый Бешпагир — посёлок в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Новый Бешпагир расположен в западной части Ставропольского края, в 33 км от краевого центра и 34 км от районного центра. Ближайшие населённые пункты: посёлки Бешпагир, Овражный, Северный.

Южнее посёлка находится урочище Дальнегорьковское, за которым протекает река Горькая (правый приток Грачёвки). В 2 км к северо-западу от Нового Бешпагира, в междуречье Горькой и Кофанова, возвышается гора Жирная (543 м н.у.м.) — наивысшая точка Бешпагирских высот Ставропольской возвышенности. В 2,5 км севернее посёлка берёт начало балка Солонцовская, впадающая в реку Кофанова справа.

Посёлок находится в степной зоне провинции лесостепных ландшафтов Бешпагирских высот. В юго-западной части его территории сохранилась естественная степная растительность, представленная разнотравно-дерновиннозлаковым и ковыльно-бородачёвым сообществами.

В 5 км юго-восточнее Нового Бешпагира расположен ботанический памятник природы «Четвёртая балка» — реликтовый участок целинной злаково-разнотравной дерновинной степи площадью 16,2 га. Среди произрастающих здесь растений присутствуют редкие молочай остроконечный, касатик (ирис) ненастоящий, пион тонколистный, птицемлечник магнум.

История 
На километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года посёлок подписан как ВНИИОК. Название связано с тем, что на территории этого населённого пункта размещалось опытное хозяйство Всесоюзного научно-исследовательского института овцеводства и козоводства (сокращённо ВНИИОК). В 1961 году хозяйство преобразовано в отделение № 5 опхоза «Темнолесский».

С августа 1942 года посёлок находился в оккупации. Освобождён 18 января 1943 года.

С 1953 года началось благоустройство усадьбы и отделений опхоза «Темнолесский» в соответствии с утверждённым генеральным планом. «Ростовский проектный институт составил генеральный план центральной усадьбы [пос. Цимлянский] и посёлка пятого отделения [пос. Новый Бешпагир], — сообщалось в газете „Коммунистический маяк“. — Мелкие населённые пункты, находящиеся на территории опхоза, ввиду их неперспективности, было решено не расширять, так как население, проживающее в них, со временем должно переселиться на центральную усадьбу и посёлок пятого отделения. Проект планировки был составлен исходя из нормы жилой площади на первую очередь — 9 квадратных метров, на весь проектный срок — 15 квадратных метров на каждого человека. Первый генеральный план лёг в основу застройки и центральной усадьбы, и посёлка пятого отделения».

В 1962 году посёлок вошёл в состав вновь образованного Цимлянского сельсовета c центром в посёлке Цимлянском.

В 1972 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок отделения № 5 опхоза «Темнолесский» переименован в Новый Бешпагир.

На карте Генштаба ВС СССР 1985 года издания для Нового Бешпагира указана численность населения около 640 человек. В 1991 году, по информации на сайте администрации Цимлянского сельсовета, в посёлке насчитывалось 163 двора и 405 жителей.

К первой половине 1990-х гг. качество жизни населения посёлка значительно ухудшилось. Газета «Ставропольские новости» писала в 1994 году: «…и экономика, и культура, и социальная сфера пришли в упадок. Село оказалось лишённым автобусного сообщения, телефонной связи. Плохо со снабжением водой, так как водопровод, эксплуатирующийся 40 лет, требует капитального ремонта. Свёрнуто бытовое обслуживание. Большие трудности и перебои в обеспечении углём, дровами, газовыми баллонами (сетевой газ сюда не подведён)». С приходом нового руководства опхоза некоторые проблемы удалось решить: в частности, был восстановлен автопарк хозяйства, сохранена МТФ, запущены гречкозавод и минипекарня. В том же 1994-м, на основании постановления главы администрации Шпаковского района, было вновь открыто автобусное сообщение с краевым центром (три раза в неделю).

В 1996—2020 гг. Новый Бешпагир входил в состав упразднённого Цимлянского сельсовета Шпаковского муниципального района.

Население 

По данным переписи 2002 года, 71 % населения — русские.

Застройка и инфраструктура 
Жилая застройка в основном представлена индивидуальными усадебными жилыми домами. Общественный центр смещён к северной части посёлка.

На территории населённого пункта находятся:
 основная общеобразовательная школа № 21 (открыта 1 сентября 1951 года),
 библиотека-филиал № 5,
 фельдшерско-акушерский пункт,
 другие объекты культурно-бытового обслуживания.

Улично-дорожная сеть состоит из пяти улиц: Мирной, Советской, Центральной, Школьной и Южной. Советская — самая длинная улица в Новом Бешпагире, её протяжённость — 0,5 км. Она же — единственная в посёлке улица с асфальтовым покрытием.

В посёлке есть пруд. В 2 км от населённого пункта расположено общественное открытое кладбище.

Новый Бешпагир газифицирован в 2013 году. Водоснабжение обеспечивается от Шпаковского группового водовода, по которому в посёлок поступает вода из Сенгилеевского водохранилища.

Транспорт и связь 
По территории посёлка проходят автодорога местного значения Цимлянский — Северный — Новый Бешпагир и автодорога регионального значения М-29 «Кавказ» — Янкуль — Новый Бешпагир — Грачёвка.

В Новый Бешпагир регулярно заезжает автобус, следующий по межмуниципальному маршруту «Новый Янкуль — Ставрополь».

В посёлке работает отделение почтовой связи (индекс 356228). В 2019 году установлена базовая станция сотовой связи МТС.

Примечания 
Комментарии

Источники

Населённые пункты Шпаковского района
Переименованные населённые пункты России